SPDT bedeutet

 Single Pole, Double Throw, die englische Bezeichnung für einen Wechselschalter
 Single-point Diamond Turning, eine Materialbearbeitungstechnik

Abkürzung